Privlaka (reljef), uski tanki dio kopna
 Privlaka (Zadarska županija), općina u Zadarskoj županiji
 Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija), općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji
 Privlaka (kanal), umjetni kanal u uvali Privlaka na Lošinju